Паневе́жи́с, или Панявежи́с (, , до 1917 года Поневе́ж) — город на севере Литвы, пятый по числу жителей, административный центр Паневежского уезда и Паневежского района.

Положение и общая характеристика 
Город расположен на обоих берегах реки Невежис (приток Немана), в 135 км к северо-западу от Вильнюса, в 109 км от Каунаса и в 240 км от Клайпеды. Общая площадь — ок. 50 км².

В городе пересекаются важнейшие автомагистрали Литвы и международная магистраль «Виа Балтика», соединяющая Вильнюс с Ригой. Железнодорожные линии соединяют с Даугавпилсом и Шяуляем. Действуют два аэродрома местного значения.

В советское время основными предприятиями были заводы кинескопов, кабельный, автокомпрессорный, электротехнический, стекольный, металлоизделий, сахарный, комбикормов, а также спиртовой, мясной, молочный и льнообрабатывающий комбинаты, мебельная и швейная фабрики. Ныне город по-прежнему остаётся важным центром производства, причём часть предприятий успешно развивает прежние виды деятельности (завод «Экранас», пивоварня «Калнапилис» и другие).

Среди любителей театра и кино особенно широко и за пределами Литвы был известен Паневежский драматический театр, основанный в 1940 году на базе Каунасской театральной студии, благодаря режиссёру Юозасу Мильтинису и своему ведущему актёру Донатасу Банионису.

Население 
По первой всеобщей переписи населения Российской империи в Поневеже проживало 6503 мужчины и 6465 женщин, всего 12 968 жителей. Около половины населения города составляли евреи. Перед Первой мировой войной в городе числилось 14 000 жителей. В 1939 году насчитывалось 27 тыс. жителей, в 1959 году — 41 тыс.; в 1974 году — 88 тыс., в 1985 году — 116 тыс.; с начала 1990-х население города уменьшается: в 1996 г. — 126,1 тыс.; 2002 г. — 118,2 тыс.; 2008 г. — 106,5 тыс.; 2013 г. — 97,3 тысяч (на 1 января 2013 г.), на 1 июля 2017 г. — 89 661 жит..

Город считается одним из самых моноэтничных в Литве: 96 % литовцев, 2,6 % русских, 0,4 % украинцев, 0,2 % белорусов, 0,2 % поляков, 0,02 % евреев, 0,28 % других, включая цыган и караимов.

Название 
Название образовано от названия реки Невежис (Нявежис, (), оно переводится как «побережье (берег) Невежиса». И впервые упомянуто в грамоте князя Александра, датированной 7 сентября 1503 года. Традиционное славянское (русское и польское) название построено по тому же принципу: «по» реке Невеже, то есть Поневеж. После присоединения Литвы к СССР в начале Второй мировой войны в текстах на русском языке закрепилась литовская форма Паневежис. Однако с 1990-х годов в Литве на русском языке стала использоваться форма Панявежис, согласно § 47 обязательной в Литве «Инструкции по транскрипции фамилий, имен и географических названий с русского языка на литовский и с литовского языка на русский», апробированной Комиссией по литовскому языку при Академии наук Литовской ССР, в соответствии с которым литовская e транскрибируется русской я.

История 

Название впервые упомянуто в грамоте короля Польши и великого князя литовского Александра, датированной 7 сентября 1503 года, согласно которой настоятелю Рамигалы даровалась земля с условием, что здесь будет построен костёл. На правом берегу Невежиса образовалось селение с костёлом, торговой площадью, корчмой, пивоварней и баней, получившее позднее название Старого Поневежа.

В начале XVI века на левом берегу Невежиса на государственных землях образовалось другое поселение, получившее название Нового Поневежа. Оно быстро росло. После административной реформы 1565—1566 годов Поневеж стал центром повета. В 1568 году в Поневеж из Крекенавы был переведён поветовый суд. Это способствовало росту города и его значения. Обе части его соединились в 1780 году.

В 1727 году в Поневеже обосновались пиары, построили костёл Пресвятой Троицы (первоначально деревянный), монастырь и коллегию — первую среднюю школу в городе. После восстания 1831 года монастырь и костёл были закрыты. В 1847 году костёл был обращён в православную церковь, в 1918 году возвращён католикам. Развитию города способствовала железная дорога Радзивилишки — Динабург и Поневеж — Поставы. Город пострадал во время Первой мировой войны. В 1915 году была открыта первая в городе гимназия с преподаванием на литовском языке.
В межвоенные годы город славился своими мельницами. Были построены сахарный, мыловаренный и по обработке льна заводы. В 1927 году учреждена епархия Паневежиса. Действовало 2 еврейские и 1 польская гимназии, еврейская средняя школа и духовная семинария. 27 июня 1941 года в город вошли части вермахта. Было создано еврейское гетто. Проводились массовые казни евреев и сочувствующих советской власти граждан. Освобожден 22 июля 1944 года частями 1-го Прибалтийского фронта под командованием Ивана Баграмяна. В 1950-60-е годы были открыты новые заводы.

Герб 
 
Официальный герб города представляет собой геральдический щит с изображением красных ворот с тремя башенками и башней над ними на серебряном поле. Современный герб утверждён Президентом Литвы в 1993 году.

Известные уроженцы 

 Стасис Шапарнис (2 октября 1939 года) — советский, литовский спортсмен по современному пятиборью. Заслуженный мастер спорта (1972). Чемпион мира (1969), серебряный медалист Олимпийских игр в 1968 году в командном зачете.

Города-побратимы

См. также 
 Ковенская губерния

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница 
 Panevėžio istorija
 Паневежис на Litauen Netz 

Города Литвы
Паневежис
Населённые пункты Паневежского района